Dans les jeux, le bluff consiste à faire croire à vos adversaires que vous possédez un jeu différent de celui que vous avez en réalité.

Cinéma et télévision 
Bluff est le titre de plusieurs œuvres :
 Bluff est un film américain de Sam Wood, sorti en 1924 ;
  (Thunder in the City) est un film britannique de Marion Gering, sorti en 1937 ;
 Bluff (Bluff storia di truffe e di imbroglioni) est un film italien réalisé par Sergio Corbucci, sorti en 1976 ;
 Bluff est un court métrage français réalisé par Philippe Bensoussan, sorti en 1982 ;
 Bluff est un film français réalisé par Philippe Haïm, sorti en 2000 ;
 Bluff est un film québécois réalisé par Simon-Olivier Fecteau et Marc-André Lavoie, sorti en 2007 ;
 Bluff (Crazy Handful of Nothin), épisode de la série américaine Breaking Bad diffusé en 2008.

Toponymes

Bluff est une ville de l'Utah  (comté de San Juan).
 Le lac Bluff est un lac en Californie.

Bluff est la ville la plus australe du pays, dans la région de Southland.
 La rivière Bluff est un cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 Bluff est un jeu de Richard Borg, récompensé par le Spiel des Jahres en 1993, très similaire au Perudo.
 Bluff est un magazine américain spécialisé dans le jeu de poker.
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme